Жанса́к-ла-Паллю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Пуатьє, 32 км на захід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 687 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1654,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Жансак-ла-Паллю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жансак-ла-Паллю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта